Marta Lapeña Revilla (Soria, 1993) es una interiorista, artista plástica y muralista española contemporánea.

Formación y trayectoria artística 
La formación de Marta Lapeña tiene lugar en la Universidad Politécnica de Madrid graduándose en la Licenciatura en Arquitectura e Interiores. A partir de entonces, la artista comenzó a desarrollar su producción artística. Pese a su corta trayectoria artística en el tiempo que comienza en 2019, Marta Lapeña posee una intensa actividad, participando en multitud proyectos y festivales de carácter artístico con los que ya ha legado una producción artística notoria.

Gran parte de su obra se desarrolla en base al arte urbano, pudiendo diferenciar una gran variedad de obras en función de las temáticas con las que trabaja y las motivaciones de la artista. 

El feminismo es uno de los temas predominantes en la obra de la artista, especialmente aquellos dirigidos al espacio rural, desarrollando una obra que entremezcla la temática feminista con la tradición, la etnografía y en ocasiones el mundo urbano. 

Su andadura en esta temática comienza en 2019 con el mural feminista realizado para el municipio de Narros en Soria, con el que también se da inicio a su proyecto llamado Proyecto Mural en memoria de las mujeres trabajadoras en el entorno rural, en el que insertamos un gran abanico de obras. Asimismo, este año la artista también colaboró con el Ayuntamiento de Madrid para favorecer al recuerdo y memoria de las mujeres víctimas de violencia machista por medio de un mural titulado Mujeres Árbol, con el que pretende visibilizar y representar las experiencias de violencia machista. También, este mismo año realizó hasta dos murales para el municipio donde ella se crio, Ólvega, en la provincia de Soria, uno de ellos llamado Tradiciones, donde la temática de género se entremezcla con las tradiciones festivas de la localidad y un segundo mural llamado La niña del Moncayo, con una clara inspiración literaria local. Luego, en 2020 podemos destacar el mural en Almajano, Soria, donde se pone en valor el trabajo de la mujer en el mundo rural, o el posteriormente realizado en el municipio de Mallén, Aragón. Después, en 2021 su interés por este tipo de obras le conduce a participar en el Festival de arte urbano por la igualdad de género, realizado por MSAP en Alcobendas, Madrid. En este año, relacionado con el mundo rural, destaca el mural realizado en Vega de Espinareda, León, que se inserta en el proyecto de la localidad conocido como Arte por la Igualdad muy ligado a su obra de temática feminista. Por último, en 2022 junto a la artista andaluza Virginia Bersabé, Marta Lapeña realizó un mural en Almarail, Soria, titulado La siega, con el que pretenden homenajear el papel de la mujer en el mundo rural.

Otro de los pilares temáticos de la obra Marta Lapeña se encuentra ligado al desarrollo de la identidad y esencia local, intentando plasmar en parte de su obra aquellos rasgos de los espacios donde trabaja. Dentro de estas obras, ya podemos subrayar algunas ya mencionadas anteriormente de temática feminista, como el mural Tradiciones, realizado en el municipio de Ólvega, donde además del trabajo de la mujer también se intenta plasmar la identidad de la localidad soriana. En este marco, también podemos insertar el mural realizado en Monterrey, México a petición del Colectivo Tomate en su proyecto de Ciudad mural. Asimismo, podemos destacar su participación en el Festival de Arte Urbano de Camprovín, La Rioja, realizando un mural ligado a la viticultura por medio de bodegones, que representa la larga y extensa tradición que tiene este producto en el municipio. Del mismo modo, tampoco podemos olvidar su participación en el Festival internacional de arte urbano Asalto 2020, en Zaragoza, plasmando la esencia del Barrio de San José. Luego, en el contexto valenciano, Marta Lapeña realizó en 2021 hasta dos intervenciones, una de ellas en el Trinquet Municipal Els Xocats, en Moixent homenajeando los inicios de la pilota valenciana, y una segunda intervención en la Marina de Valencia recreando por medio del mural la cerámica tradicional de Manises en un estilo hiperrealista.En 2022 destaca su intervención mural realizada en el Museo al aire libre de Los Realejos, en Tenerife, con la que subraya la extensa tradición que supone el cultivo del platano en el territorio. También hay que subrayar el caso del mural realizado en Covillana, Portugal en el contexto del Covilhã Urban Art, con el que la artista pretende trasmitir las raíces del lugar y la materia prima que ofrece el entorno, para remarcar la importancia de la industria textil en aquella zona. Del mismo modo, destaca su mural en Tarento, Italia, en el contexto del Festival de arte urbano que allí se celebra, donde desde lo cotidiano Marta Lapeña hace referencia a elementos y alimentos típicos de la zona. Por último, también podemos poner en relieve el mural realizado en Mumbay, India, donde la artista muestra objetos representativos de su propia cultura y costumbres.

Por otro lado, dejando a un lado el arte urbano, también debemos destacar algunas de las exposiciones artísticas más destacadas que ha realizado dentro de su trayectoria, profundizando sobre otros soportes  como la ilustración o el retrato.

En este campo temático debemos subrayar su participación en dos exposiciones de la galería de arte de Madrid, “White Lab”, una de ellas junto a Marco Prieto y otra bajo el sobrenombre de “Art Battalion Fest”. Respecto al plano internacional podemos destacar tanto su participación en la exposición colectiva “Femmes Vandales” en Hamburgo, Alemania, como su colaboración en el “Wilderness III” en Brooklyn, New York. Por último, debemos poner en relieve su último trabajo, la exposición sobre “Lo Cotidiano”, con la que pretende expresar las situaciones cotidianas y el desarrollo de relaciones entre el individuo y el espacio frente al paso del tiempo y el desarraigo.

Rasgos de su obra 
El mundo creativo de Marta Lapeña se encuentra repartido entre las distintas disciplinas del arte. Así pues, su obra se sitúa entre el mural, el retrato y la ilustración, a veces materializada en proyectos específicos y otras propuestas más experimentales.

Su trabajo está íntimamente ligado a experiencias de la vida cotidiana, personas que ha conocido, el entorno que le rodea y algunos temas sociales que le inquietan. De este modo, sus obras recrean escenas cotidianas que sugieren calma y sosiego, en contraposición de un mundo actual lleno de sobreinformación y estímulos visuales. Sus composiciones, generadas a partir de elementos que ella misma encuentra, recoge y fotografía, reúnen ciertas características que las hacen únicas: el momento , el lugar y sus patrones estéticos , tres constantes en su proceso creativo. Tanto la técnica como la composición nunca dejan de ser una preocupación en sus obras, en una búsqueda constante de la armonía.

Referencias